Красни Лес може бити:

 Красни Лес (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Красни Лес (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република